Jan Feliks Zarzycki (1891-1931) – major kawalerii Wojska Polskiego, legionista, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (trzykrotnie), kwatermistrz 10 Pułku Ułanów Litewskich
 Jan Miłosz Zarzycki (ur. 1966) – polski dyrygent
 Jan Zarzycki – polski histolog

Przypisy